Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2023 проводился с 4 по 12 марта 2023 года в городе Ричмонд (провинция Британская Колумбия, Канада) на арене «Richmond Curling Centre». Турнир проводится в 16-й раз.

В турнире принимали участие 12 команд.

Чемпионами мира стала (в 3-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд) сборная Китая, победив в финале сборную Канады. В матче за бронзовые медали сборная Шотландии победила сборную Швеции.

Одновременно и там же проводился Чемпионат мира по кёрлингу на колясках среди смешанных пар 2023.

Официальный хештег чемпионата: #WWhCC2023 .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором по круговой системе каждая сборная играет по разу с каждой. При одинаковом количестве побед команды ранжируются: у двух команд — по результату личной встречи, у трёх и более — по результатам встреч между этими командами. Шесть лучших команд проходят в плей-офф, который разыгрывается по неполной олимпийской системе: команды, занявшие 1-е и 2-е места на групповом этапе, проходят сразу в полуфиналы; команды, занявшие на групповом этапе места с 3-го по 6-е, встречаются в четвертьфиналах, победители которых проходят в полуфиналы. Победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие — в матче за 3-е место.

Все матчи играются в восемь эндов.

Время начала матчей указано местное (UTC-8).

Команды-участницы чемпионата

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Выбывают в турнир группы B следующего чемпионата мира
«W», «L» — технические победа и поражение (в матче Дании и Шотландии команда Дании просрочила общее время на обдумывание)

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 10 марта, 13:00

Полуфиналы. 11 марта, 14:00

Матч за 3-е место. 12 марта, 10:00

Финал. 12 марта, 10:00

Итоговая классификация 

 Выбывают в турнир группы B следующего чемпионата мира

Награды 
 Почётный приз World Curling Federation’s Wheelchair Fair Play Award, присуждаемый «за честную и справедливую игру» по результату рейтингового голосования спортсменов-участников чемпионата, получил Стивен Эмт (, сборная США).

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2023
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках (группа Б) 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках среди смешанных пар 2023

Ссылки 
 
 
 

2023
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спорт в Канаде в 2023 году
Чемпионаты мира в Канаде
Спортивные соревнования в Британской Колумбии
Март 2023 года
Кёрлинг